

Palmarès
 All-NBDL First Team (2011)

Collegamenti esterni